Гарровильяс-де-Альконетар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Касерес. Занимает площадь 207 км². Население — 2247 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса